On trouvera ci-après la chronologie des alternatives, entre 1921 et 1940, des matadors ayant laissé quelque trace dans l’histoire de la corrida, avec, dans la mesure du possible, les noms du parrain et du témoin de la cérémonie ainsi que celui de la ganadería (élevage).

1921 

 17 mai : José Zarco (Espagnol). Badajoz (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin, « Valencia » ; taureaux de la ganadería du comte de la Corte.

 12 juin : Salvador Freg (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, son frère Luis Freg ; témoin, « Alcalareño » ; taureaux de la ganadería de Andrés Sánchez y Sánchez.

 24 juin : Manuel Soler y Gisbert « Vaquerito » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Juan Belmonte ; témoin, Manuel Granero ; taureaux de la ganadería du duc de Tovar.

 25 juillet : Francisco Gutiérrez « Serranito de Córdoba » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « Camará » ; témoin, « Pastoret » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Rodríguez.

 7 août : Pierre Boudin « Pouly III » (Français). Barcelone (Espagne). Parrain, Juan Silveti ; témoin, « Carnicerito de Málaga » ; taureaux de la ganadería de Esteban Hernández. Il avait pris auparavant une alternative, non valide en Espagne, le  à Arles (France, département des Bouches-du-Rhône).

 10 août : José Blanco « Blanquito » (Espagnol). Manzanares (Espagne, province de Ciudad Real). Parrain, « El Gallo » ; témoin, Juan Luis de la Rosa ; taureaux de la ganadería de Ángel Rivas.

 15 août : José Sánchez Rodríguez « Hipólito » (Espagnol). Sanlúcar de Barrameda (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Maera » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano ; taureaux de la ganadería de Surga.

 28 août : Manuel García López « Maera » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Gallo » ; témoin, « Carnicerito de Málaga » ; taureaux de la ganadería de Ramón Gallardo González.

 17 septembre : Victoriano Roger Serrano « Valencia II » (Espagnol). Madrid. Parrain, Manuel Granero ; témoin, « Joseíto de Málaga » ; taureaux des ganaderías de Darnaude et de Villagodio.

 21 septembre : Juan Anlló y Orrío « Nacional II » (Espagnol). Oviedo (Espagne, principauté des Asturies). Parrain, « Alcalareño » ; témoin, Emilio Méndez ; taureaux de la ganadería de Emilio Méndez.

 23 septembre : Manuel Navarro (Espagnol). Fregenal de la Sierra (Espagne, province de Badajoz). Parrain, « Maera » ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero.

 24 septembre : Antonio Márquez (Espagnol).  Barcelone (Espagne). Parrain, Juan Belmonte ; témoins, Ignacio Sánchez Mejías et Manuel Granero ; taureaux de la ganadería de González Nandín.

 25 septembre : Mariano Montes (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « Joseíto de Málaga » ; témoin, « Serranito de Córdoba » ; taureaux de la ganadería de la Viuda de Antonio Guerra.

 28 septembre : Marcial Lalanda (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Juan Belmonte ; témoin, « Chicuelo » ; taureaux de la ganadería de Rafael Surga.

 2 octobre : Pablo Lalanda (Espagnol). Madrid. Parrain, « Fortuna » ; témoin, « Chicuelo » ; taureaux de la ganadería du marquis de Llén.

 13 novembre : Francisco Vila y Mari « Rubio de Valencia » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Paco Madrid ; témoins, Manuel Granero et « Vaquerito ».

1922 

 17 mai : Eleazar Sananes Echevarría « Rubito » (Vénézuélien). Madrid. Parrain, « Saleri II » ; témoins, « Nacional II » et Marcial Lalanda ; taureaux de la ganadería de Gamero Cívico.

 2 juillet : Francisco Peralta Salerón « Facultades » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, Emilio Méndez ; taureaux de la ganadería de Murube.

 6 août : Nicanor Villalta (Espagnol). Saint-Sébastien (Guipuzcoa). Parrain, Luis Freg ; témoins, Marcial Lalanda et Pablo Lalanda ; taureaux de la ganadería de José Bueno.

 10 août : Braulio Lausín López « Gitanillo de Ricla » (Espagnol). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, Ignacio Sánchez Mejías ; témoins, Marcial Lalanda et « Maera » ; taureaux de la ganadería de Surga.

 29 août : Antonio Sánchez (Espagnol). Linares (Espagne, province de Jaén). Parrain, Ignacio Sánchez Mejías ; témoin, Marcial Lalanda ; taureaux de la ganadería de Murube.

 30 août : Fausto Barajas (Espagnol). Linares (Espagne, province de Jaén). Parrain, Ignacio Sánchez Mejías ; témoins, Marcial Lalanda et Pablo Lalanda ; taureaux de la ganadería de Campos Varela.

 3 septembre : José Ramírez « Gaonita » (Mexicain). Mérida (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Ignacio Sánchez Mejías ; témoin, « Maera » ; taureaux de la ganadería de Sánchez Rico.

 24 septembre : Joselito Martín (Espagnol). Pampelune (Espagne, Navarre). Parrain, « Valencia » ; témoin, Emilio Méndez ; taureaux de la ganadería de Cándido Díaz. 

 1er octobre : Rafael Rubio y Rubio « Rodalito » (Espagnol). Yecla (Espagne, province de Murcie). Parrain, Luis Freg ; taureaux de la ganadería de Pérez de la Concha.

1923 

 22 avril : Enrique Cano Iribarne « Cavira » (Espagnol). Carthagène (Espagne, Espagne, province de Murcie). Parrain, Nicanor Villalta ; témoin, Fausto Barajas ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero.

 11 mai : Rosario Olmos (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Saleri II » ; témoin, Marcial Lalanda ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra.

 3 juin :
 José Amuedo (Espagnol). Tarragone (Espagne). Parrain, « Saleri II » ; témoin, « Camará » ; taureaux de la ganadería de Albarrán.
 José Flores de Alba « Joselito Flores » (Mexicain). Barcelone (Espagne), plaza de la Barceloneta. Parrain, Rodolfo Gaona ; témoin, « Punteret » ; taureaux de la ganadería de la Viuda de Soler.

 23 juin : José García Carranza « Algabeño hijo » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin, Juan Silveti ; taureaux de la ganadería de Campos Varela.

 22 juillet : Sebastián Suárez Añino « Chanito » (Espagnol). San Fernando (Espagne, province de Cadix). Parrain, Juan Silveti (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Ramón Gallardo.

 29 juillet : José Paradas (Espagnol). Saint-Sébastien. Parrain, « Saleri II » ; témoin, « Nacional II » ; taureaux de la ganadería de los Herederos de don Vicente Martínez.

 5 août : Luis Moragas Fuentes « Luis Fuentes Bejarano » (Espagnol). Vitoria (Espagne, province d'Alava). Parrain, « Valencia II » ; témoin, « Algabeño hijo » ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 2 septembre : Pedro Basauri Paguaga « Pedrucho » (Espagnol). Saint-Sébastien (Espagne, province de Guipuscoa). Parrain, « Saleri II » ; témoin, « Cavira » ; taureaux de la ganadería de Villagodio.

 9 septembre : José Moreno Andaluz « Morenito de Zaragoza » (Espagnol). Calatayud (Espagne, province de Saragosse). Parrain, Marcial Lalanda ; témoin, Pablo Lalanda ; taureaux de la ganadería de Julián Fernández y Martínez. Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Tarazona (Espagne, province de Saragosse).

 10 septembre : Gregorio Garrido (Espagnol). Aranda de Duero (Espagne, province de Burgos). Parrain, Juan Silveti.

 28 septembre : Antonio Posada (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin, « Algabeño hijo » ; taureaux de la ganadería de Félix Suárez.

 28 octobre : Eugenio Ventoldrá (Espagnol). Barcelone (Espagne), plaza « Las Arenas ». Parrain, Antonio Márquez (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Antonio Cañero) ; taureaux de la ganadería de Flores-Braganza.

1924 

 13 janvier : Carlos Sussoni (Péruvien). Lima (Pérou). Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Guadalajara (Espagne).

 13 avril : Guillermo Danglada (Mexicain). Mexico. Parrain, Rodolfo Gaona ; témoin, Luis Freg ; taureaux de la ganadería de Ajuluapan.

 6 juillet : Domingo Uriarte Arteagabeitia « Rebonzanito » (Espagnol). Bilbao (Espagne, province de Biscaye). Parrain, « Dominguín » ; témoin, « Valencia » ; taureaux de la ganadería de Ángel Rivas.

 21 août : José Puerta Carvajar « Pepete IV » (Espagnol). Antequera (Espagne, province de Malaga). Parrain, « Bienvenida » ; témoin, Manuel Belmonte ; taureaux de la ganadería de Pérez de la Concha.

 31 août : Martín Agüero (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, Luis Fuentes Bejarano ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero.

 21 septembre : Manuel Martínez (Espagnol). Madrid. Parrain, « Valencia II » ; témoin, « Facultades » (qui confirmait son alternative) ; taureaux de la ganadería de Guadalest.

 30 novembre : « Armillita » (Juan Espinosa Saucedo), (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Rodolfo Gaona ; témoin, Antonio Márquez ; taureaux de la ganadería de Zotoluca. Il prendra une seconde alternative à Talavera de la Reina (Espagne, province de Tolède) le .

1925 

 10 mai : « Armillita » (Juan Espinosa Saucedo), (Mexicain). Talavera de la Reina (Espagne, province de Tolède). Parrain, Marcial Lalanda (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano complété par le rejoneador Alfonso Reyes) ; taureaux de la ganadería de Justo Puente. Seconde alternative ; il en avait pris une à Mexico, plaza « El Toreo », le .

 7 juin : José Belmonte (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, son frère Juan Belmonte ; témoin, « Algabeño hijo » ; taureaux de la ganadería de Gamero Cívico.

 11 juin : Cayetano Ordóñez Aguilera « El Niño de la Palma » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Juan Belmonte ; témoin « « Algabeño hijo » ; taureaux de la ganadería de Félix Suárez.

 24 juin : Francisco López Parejo « Parejito » (Espagnol). Cabra (Espagne, province de Cordoue). Parrain, Ignacio Sánchez Mejías ; témoin, « Algabeño hijo » ; taureaux de la ganadería de Conradi.

 28 juin : José Muñagorri Cenitagoya (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, Marcial Lalanda ; témoin, Eugenio Ventoldrá ; taureaux de la ganadería de Villamarta. Il avait pris une première alternative le  à Huércal Overa (Espagne, province d'Almería), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 29 juin : Manuel Andaluz (Espagnol). Ségovie (Espagne). Parrain, Luis Freg ; témoin, « Saleri II » ; taureaux de la ganadería de Argimiro Pérez.

 8 août : Manuel del Pozo y Jiménez « Rayito » (Espagnol). Saint-Sébastien (Espagne, province de Guipuscoa). Parrain, « Valencia II » ; témoin, « Algabeño hijo » ; taureaux de la ganadería du comte de la Corte.

 15 août :
 Faustino Vigiola del Torco « Torquito II » (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, « Larita » ; témoin, Juan Silveti ; taureaux de la ganadería de José Aleas.
 Ángel Navas Castañón « Gallito de Zafra » (Espagnol). Mérida (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Antonio Márquez ; témoin, « Facultades » ; taureaux de la ganadería de la Viuda de Soler.

 25 août : José Moreno Andaluz « Morenito de Zaragoza » (Espagnol). Tarazona (Espagne, province de Saragosse). Parrain, Nicanor Villalta ; témoin, « Gitanillo de Ricla » ; taureaux de la ganadería du duc de Tovar. Il avait pris une première alternative le  à Calatayud (Espagne, province de Saragosse), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 26 septembre : Francisco Tamarit (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Nicanor Villalta ; témoin, « El Niño de la Palma » ; taureaux de la ganadería de Carmen de Federico.

 28 septembre : Manuel Báez Gómez « Litri » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, Pablo Lalanda ; taureaux de la ganadería de Moreno Santamaría.

 26 octobre : Antonio de la Haba « Zurito » (Espagnol). Gandia (Espagne, province de Valence). Parrain, Manuel Martínez ; témoin, « Litri » ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Vicente Martínez.

 2 novembre : Pepe Ortiz (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, « Chicuelo » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Atenco. Il prendra une seconde alternative le  à Barcelone (Espagne).

1926 

 30 mai : Estebán Salazar (Espagnol). Teruel (Espagne). Parrain, Nicanor Villalta ; témoin, « Algabeño hijo » ; taureaux de la ganadería de Pérez Padilla.

 20 juin : Pepe Ortiz (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, Juan Belmonte ; témoin, Ignacio Sánchez Mejías ; taureaux de la ganadería de Graciliano Pérez Tabernero. Il avait pris une première alternative le  à Mexico, plaza « El Toreo ».

 15 août : Ángel Pérez Hoyos « Angelillo de Triana » (Espagnol). Jaén (Espagne). Parrain, « Gitanillo de Ricla » ; témoin, « Zurito » ; taureaux de la ganadería de Moreno Santamaría.

 19 septembre : Francisco Royo Turón « Lagartito » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Valencia II » ; témoin, Nicanor Villalta ; taureaux de la ganadería de Terrones.

1927 

 17 avril :
 Joaquín Rodríguez Ortega « Cagancho » (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin « Chicuelo » ; taureaux de la ganadería de Carmen de Federico.
 Félix Rodríguez (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Valencia II » ; témoin, « Rayito » ; taureaux de la ganadería de José Bueno.

 8 mai : Alejandro Campos « Campitos » (Vénézuélien). Caracas (Venezuela). Parrain, Eleazar Sanánes « Rubito ».

 28 août : Francisco Vega de los Reyes « Gitanillo de Triana » (alias « Curro Puya ») (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Gallo » ; témoin, Juan Belmonte ; taureaux de la ganadería de la Viuda de Concha y Sierra.

 11 septembre : Julio Mendoza (Vénézuélien). Salamanque (Espagne). Parrain, Martín Agüero ; témoin, « Gitanillo de Triana » ; taureaux de la ganadería de Samuel Hermanos.

 17 septembre : Vicente Barrera (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Juan Belmonte ; témoin, José Belmonte ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra.

 1er octobre : Enrique Torres (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Juan Belmonte ; témoin, Victoriano Roger « Valencia II » ; taureaux de la ganadería de Guadalest.

 23 octobre :
 Carlos Sussoni (Péruvien). Guadalajara (Espagne). Parrain, « Saleri II » ; taureaux de la ganadería de la Viuda de Félix Gómez. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Lima (Pérou).
 Fermín Espinosa Saucedo « Armillita Chico » (Mexicain). Mexico. Parrain, Antonio Posada ; témoin, Pepe Ortiz ; taureaux de la ganadería de San Diego de los Padres. Après cette alternative « mexicaine », il prendra une alternative « espagnole » le  à Barcelone (Espagne).

 6 novembre : Tomás Jiménez (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin, « Saleri II » ; taureaux de la ganadería de González Nandín.

 12 décembre : Ricardo Romero Freg (Mexicain). Guadalajara (Mexique). Parrain, Luis Fuentes Bejarano ; témoin, Ereño Bilbao Martín Agüero ; taureaux de la ganadería de Piedras Negras.

1928 

 25 mars : Fermín Espinosa Saucedo « Armillita Chico » (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, son frère Juan Espinosa Saucedo « Armillita » ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez. Antérieurement à cette alternative « espagnole », il avait pris une alternative « mexicaine » le  à Mexico.

 8 avril :
 Mariano Rodríguez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Algabeño hijo » ; témoin, « El Niño de la Palma » ; taureaux de la ganadería de Curro Molina.
 Manuel Díaz Portillo « Torerito de Málaga » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, « Rayito » ; taureaux de la ganadería de Villamarta.

 19 août : Francisco Perlacia (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, Antonio Márquez ; témoin, « Cagancho » ; taureaux de la ganadería de Villar.

 23 septembre : Julio Fuillerat García « Palmeño » (Espagnol). Écija (Espagne, province de Séville). Parrain, « Algabeño hijo » ; témoin, Antonio Posada ; taureaux de la ganadería de Felipe de Pablo Romero. 

 30 septembre : Andrés Coloma Sanjuan « Clásico » (Espagnol). Xàtiva (Espagne, province de Valence). Parrain, Vicente Barrera ; témoin, Enrique Torres ; taureaux de la ganadería de Bueno.

 11 octobre : Edmundo Maldonado Rodríguez « Tato de Méjico » (Mexicain). Madrid. Parrain, « Fortuna » ; témoins, « Valencia II » et Nicanor Villalta ; quatre taureaux de la ganadería de Manuel Aleas et quatre de celle de Martín Alonso.

 13 octobre : Eladio Amorós (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, Nicanor Villalta ; taureaux de la ganadería de Graciliano Pérez Tabernero.

 Date inconnue : Carmelo Pérez (Mexicain). Puebla (Mexique, État de Puebla). Parrain, « Cagancho ». Il prendra une deuxième alternative le  à Texcoco (Mexique, État de Mexico), puis une troisième le  à Tolède (Espagne).

1929 

 17 février : Francisco Gorráez (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Luis Freg ; témoins, Pepe Ortiz et Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Atenco. Première alternative ; il en prendra une deuxième le 9 juin suivant à Tetuán de las Victorias (Espagne, province de Madrid), puis une troisième le , de nouveau à Mexico, plaza « El Toreo ».

 17 mars : José Pastor (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Antonio Márquez ; témoin, « Cagancho » ; taureaux de la ganadería de Aleas.

 31 mars : Heriberto García (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, « Valencia II » ; témoin, Félix Rodríguez ; taureaux de la ganadería de Santa Coloma.

 14 avril : Ricardo González (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoins, Antonio Márquez et « Cagancho » ; taureaux de la ganadería de Matías Sánchez.

 21 avril : José Iglesias (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Valencia II » ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Cruz del Castillo.

 21 mai : Pedro Castro « Facultades de Lima » (Péruvien). Écija (Espagne, province de Séville). Parrain, « Algabeño hijo » ; témoin, Francisco Perlacia ; taureaux de la ganadería de López Plata.

 9 juin : Francisco Gorráez (Mexicain). Tetuán de las Victorias (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, « Lagartito » ; taureaux de la ganadería de Pérez Padilla. Deuxième alternative ; il en avait pris une première le 17 février précédent à Mexico, plaza « El Toreo » ; il en prendra une troisième le , de nouveau à Mexico, plaza « El Toreo ».

 30 juin : Manuel Mejías Jiménez « Manolo Bienvenida » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Antonio Márquez ; témoin, « Lagartito » ; taureaux de la ganadería de Flores Iñíguez.

 26 juillet : Julián Sacristán Fuentes (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Marcial Lalanda ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra.

 4 août : José García López « Maera II » (Espagnol). La Corogne (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, « Cagancho » ; taureaux de la ganadería de Abente.

 3 octobre : Cayetano Leal Aranaz « Pepe-Hillo » (Espagnol). Soria (Espagne). Parrain, Luis Fuentes Bejarano ; témoin, Heriberto García ; taureaux de la ganadería de Patricio Sanz.

 3 novembre : Carmelo Pérez (Mexicain). Texcoco (Mexique, État de Mexico). Parrain, « Cagancho » ; témoin, Heriberto García ; taureaux de la ganadería de Piedras Negras. Il avait pris une première alternative en 1928 à Puebla (Mexique, État de Puebla) ; il en prendra une troisième le  à Tolède (Espagne).

 15 décembre : Jesús Solórzano (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Félix Rodríguez ; témoin, Heriberto García ; taureaux de la ganadería de Piedras Negras. Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Séville (Espagne).

1930 

 20 avril : Andrés Mérida (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, « Cagancho » ; taureaux de la ganadería de Natera.

 31 mai : Manuel García Barbero « Revertito » (Espagnol). Cáceres (Espagne). Parrain, Antonio Márquez ; témoin, Marcial Lalanda ; taureaux de la ganadería de Celso Cruz.

 8 juillet : Saturio Torón (Espagnol). Pampelune (Espagne, Navarre). Parrain, Marcial Lalanda ; témoin, Félix Rodríguez ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra.

 10 août : Pepe Amorós (Espagnol). Saint-Sébastien (Espagne, province de Guipuscoa). Parrain, Antonio Márquez ; témoins, Marcial Lalanda et Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Francisco Sánchez Coquilla.

 14 septembre : Gil Tovar (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Antonio Márquez ; témoin, Marcial Lalanda ; taureaux de la ganadería de Argimiro Pérez Tabernero.

 19 septembre : Alberto Balderas (Mexicain). Morón de la Frontera (Espagne, province de Séville). Parrain Manolo Bienvenida.

 28 septembre : Jesús Solórzano (Mexicain). Séville (Espagne). Parrain, Marcial Lalanda ; témoin, « El Niño de la Palma » ; taureaux de la ganadería de Pallarés Hermanos. Il avait pris une première alternative le  à Mexico, à laquelle il avait par la suite renoncé.

1931 

 11 janvier : David Liceaga (Mexicain). Mexico. Parrain, Manuel Jiménez Moreno « Chicuelo » ; témoin, Carmelo Pérez ; taureaux de la ganadería de Zacatepec. Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le 21 juillet suivant à Barcelone (Espagne) ; en 1938 il renoncera à cette deuxième alternative, puis en prendra une troisième le 18 décembre de la même année à Mexico.

 8 mars : Domingo Ortega (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Gitanillo de Triana » ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Juliana Calvo.

 4 juin : Carmelo Pérez (Mexicain). Tolède (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, Domingo Ortega ; cinq taureaux de la ganadería de Antillón et un de celle de Juan Terrones, celui de la cérémonie étant de cette dernière. Il avait pris une première alternative en 1928 à Puebla (Mexique, État de Puebla), puis une deuxième le  à Texcoco (Mexique, État de Mexico).

 4 juillet : Pepe Bienvenida (Espagnol). Madrid. Parrain, Nicanor Villalta ; témoin, son frère Manolo Bienvenida ; taureaux de la ganadería de María Montalvo.

 12 juillet : Vicente Vilanova (Nationalité inconnue). Bogota (Colombie). Parrain, « Alcalareño ». Alternative non valide en Espagne.

 21 juillet : David Liceaga (Mexicain). Barcelone (Espagne). Parrain, Manolo Bienvenida ; témoin, Domingo Ortega ; taureaux de la ganadería du marquis de Guadalest. Il avait pris une première alternative le 11 janvier précédent à Mexico, à laquelle il avait par la suite renoncé ; après avoir renoncé à sa deuxième alternative en 1938, il en prendra une troisième le 18 décembre de la même année à Mexico.

 17 août : Jaime Noaín (Espagnol). Bilbao (Espagne, province de Biscaye). Parrain, Nicanor Villalta ; témoin, Jesús Solórzano ; taureaux de la ganadería de Miura.

 13 septembre : José González López « Carnicerito de Méjico » (Mexicain). Murcie (Espagne). Parrain Domingo Ortega ; témoin Jaime Noaín ; taureaux de la ganadería de Miura.

 29 octobre : Victoriano de La Serna (Espagnol). Madrid. Parrain, Félix Rodríguez ; témoin, Pepe Bienvenida ; taureaux de la ganadería de la Viuda de don José García Aleas.

 13 décembre : Luciano Contreras (Mexicain) et Francisco Gómez « Aldeano » (Espagnol). (Colombie, ville inconnue). Parrain, Andrés Mérida ; taureaux des ganaderías de Santamaría et de Mondoñedo. Luciano Contreras prendra une deuxième alternative à Cuenca (Espagne) le , puis une troisième à Santiago de Querétaro (Mexique, État de Querétaro de Arteaga) le .

1932 

 28 février : Alfredo Corrochano (Espagnol). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, Marcial Lalanda ; témoin, Domingo Ortega ; taureaux de la ganadería de Carmen de Federico.

 20 mars : Luis Gómez Calleja « El Estudiante » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Marcial Lalanda ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Carmen de Federico.

 10 avril : Juan Martín Caro Cases « Chiquito de la Audiencia » (Espagnol). Ciudad Real (Espagne). Parrain, Nicanor Villalta ; témoin, Victoriano de La Serna ; taureaux de la ganadería de Leopoldo Abente.

 3 juillet : Melchor Lladó Capmany « Melchor Delmonte » (Espagnol). Palma de Majorque (Îles Baléares). Parrain, Luis Fuentes Bejarano ; témoin, Manuel Martínez ; taureaux de la ganadería de Miura. 

 7 août : Antonio García Bustamante « Maravilla » (Espagnol). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, Marcial Lalanda ; témoins, Manolo Bienvenida et Jesús Solórzano ; taureaux des ganaderías de Antonio Pérez de San Fernando et de Angoso Hermanos.

 6 septembre : Luciano Contreras (Mexicain). Cuenca (Espagne). Parrain Manolo Bienvenida ; témoin Domingo Ortega ; taureaux de la ganadería de la Viuda de Félix Gómez. Il avait pris une première alternative le  en Colombie ; il en prendra une troisième le  à Santiago de Querétaro (Mexique, État de Querétaro de Arteaga).

 9 septembre : Félix Rodríguez Antón « Félix Rodríguez II » (Espagnol). Zamora (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, « El Estudiante » ; taureaux de la ganadería de Alipio Pérez Tabernero Sanchón.

 25 septembre : Pepe Gallardo (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Julián Fernández.

1933 

 5 mars : Luis Castro Sandoval « El Soldado » (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, « Cagancho » ; témoin, David Liceaga ; taureaux de la ganadería de Coaxamalucan. Il prendra une seconde alternative le  à Castellón de la Plana (Espagne).

 18 mars : Fernando Domínguez (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Vicente Barrera ; témoins, Domingo Ortega et Victoriano de la Serna ; taureaux de la ganadería de Manuel Camacho.

 11 juin : Antonio Labrador Bernués « Pinturas » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Luis Fuentes Bejarano ; témoin, Jesús Solórzano ; taureaux de la ganadería de Sánchez Cobaleda.

 25 juin : Luis Morales (Espagnol). Madrid. Parrain, « Chicuelo » ; témoin, « Maravilla » ; taureaux de la ganadería de Francisco García Natera.

 6 août : Lorenzo Garza (Mexicain). Santander (Espagne, Cantabrie). Parrain, Pepe Bienvenida ; taureaux de la ganadería de Celso Cruz del Castillo. Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Aranjuez (Espagne, province de Madrid).

 19 août : Rafael Vega de los Reyes « Gitanillo de Triana » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Domingo Ortega ; témoin, Victoriano de la Serna ; taureaux de la ganadería de Villamarta.

 16 septembre : Diego de los Reyes (Espagnol). Jerez de la Frontera. Parrain, « Chicuelo » ; témoin, Pepe Gallardo ; taureaux de la ganadería de Carmen de Federico.

 8 octobre : Florentino Ballesteros (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Vicente Barrera ; témoin, Fernando Domínguez ; taureaux de la ganadería de Alves do Rio.

1934 

 25 mars : Félix Colomo (Espagnol). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, Victoriano de la Serna ; témoin, « El Estudiante » ; taureaux de la ganadería de los Herederos de don Esteban Hernández.

 27 mai : Curro Caro (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Domingo Ortega ; témoin, son frère Juan Martín Caro Cases « Chiquito de la Audiencia » ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 30 juillet : Amador Ruiz (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería de Alipio Pérez Tabernero Sanchón. Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Cuenca (Espagne).

 5 septembre : Lorenzo Garza (Mexicain). Aranjuez (Espagne, province de Madrid). Parrain, Juan Belmonte ; témoin, Marcial Lalanda ; taureaux de la ganadería de Andrés Sánchez. Il avait pris une première alternative le  à Santander (Espagne, Cantabrie), à laquelle il avait renoncé par la suite.

 16 septembre : Ricardo Torres (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Marcial Lalanda ; témoin, Antonio Posada ; taureaux de la ganadería de Julián Fernández. Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Mexico.

 21 septembre : Diego Gómez León « Laine » (Espagnol). Écija (Espagne, province de Séville). Parrain, Juan Belmonte ; témoin, « Chicuelo » ; taureaux de la ganadería de Pérez de la Concha.

1935 

 18 mars : Luis Díaz Cordero « Madrileñito » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Valencia II » ; témoins, « El Estudiante » et Fernando Domínguez ; cinq taureaux de la ganadería de Ernesto Blanco et trois de celle de Ayala. Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Burgos (Espagne).

 24 mars : Luis Castro Sandoval « El Soldado » (Mexicain). Castellón de la Plana (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin, Lorenzo Garza ; taureaux de la ganadería de Carmen de Federico. Il avait pris une première alternative le  à Mexico, plaza « El Toreo ».

 6 octobre : Rafael Ponce Navarro « Rafaelillo » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin, « El Soldado » ; taureaux de la ganadería de Justo Punte.

 8 décembre : Fermín Rivera (Mexicain). Mexico. Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, Fernando Domínguez ; taureaux de la ganadería de Rancho Seco.

1936 

 15 mars : José Efraín Pulido Rey (Colombien). Bogota (Colombie). Parrain, Félix Rodríguez II ; témoin, « Rubito de Sevilla » ; taureaux de la ganadería de Mondoñedo. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Gérone (Espagne).

 17 mars : Jaime Pericás (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Domingo Ortega ; témoin, « Rafaelillo » ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 18 mars : Ventura Núñez García « Venturita » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, Domingo Ortega ; témoins, « El Soldado » et Jaime Pericás ; taureaux de la ganadería de Villamarta. Il renoncera par la suite à cette alternative, puis en prendra une nouvelle le  au Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix).

 13 décembre : Arturo Álvarez Izaguirre « El Vizcaino » (Mexicain). Puebla de los Ángeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, « El Soldado » ; taureaux de la ganadería de Zotoluca. Première alternative « mexicaine », confirmée à Mexico le . Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle à Mexico le  ; il prendra une troisième alternative, « espagnole » celle-ci, à Madrid le .

 27 décembre : Luciano Contreras (Mexicain). Santiago de Querétaro (Mexique, État de Querétaro de Arteaga). Parrain, Lorenzo Garza ; témoin Carmelo Torres. Il avait pris une première alternative le  en Colombie, puis une deuxième à Cuenca (Espagne) le .

1937 

 1er janvier : Antonio Rangel (Mexicain). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, Fermín Rivera. Il renoncera par la suite à cette alternative et en prendra une nouvelle le  à Caracas (Venezuela) ; après avoir renoncé à cette deuxième alternative, il en prendra une troisième le  à Torreón (Mexique, État de Coahuila).

 16 mai : Silvino Zafón « Niño de la Estrella » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Pedrucho » ; témoin, Jaime Noaín ; taureaux de la ganadería de Pellón. Cette alternative est la dernière prise en zone républicaine durant la guerre civile.

 27 mai : Pascual Márquez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Luis Fuentes Bejarano ; témoin, Domingo Ortega ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero.

 4 juillet : Félix Almagro (Espagnol). Marseille (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, « Lagartito ». Alternative non valide en Espagne.

 12 octobre : Cayetano Palomino (Mexicain). Talavera de la Reina (Espagne, province de Tolède). Parrain, Antonio Márquez ; témoin, Victoriano de la Serna ; taureaux de la ganadería de Galache.

 14 novembre : Francisco Gorráez (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Alberto Balderas ; témoin, Lorenzo Garza; taureaux de la ganadería de San Mateo. Troisième alternative ; il en avait pris une première le , déjà à Mexico, plaza « El Toreo », puis une deuxième le  à Tetuán de las Victorias (Espagne, province de Madrid).

1938 

 26 mars : Alejandro Montani (Péruvien). Lima (Pérou). Parrain, « El Niño de la Palma ». Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Barcelone (Espagne).

 16 juin : Pedro Ramírez Marín « Torerito de Triana » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Rafaelillo » ; témoin, Pascual Márquez ; taureaux de la ganadería de Carmen de Federico.

 17 juillet : Luis Díaz Cordero « Madrileñito » (Espagnol). Burgos (Espagne). Parrain, Domingo Ortega ; témoin, « El Estudiante » ; taureaux de la ganadería de García Boyero. Il avait pris une première alternative le  à Valence (Espagne), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 12 septembre : Juan Belmonte Campoy (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, Marcial Lalanda ; témoin, Domingo Ortega ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 6 novembre : Silverio Pérez (Mexicain). Puebla de los Angeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, Francisco Gorráez ; taureaux de la ganadería de La Punta. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le 11 décembre suivant à Mexico.

 11 décembre : Silverio Pérez (Mexicain). Mexico. Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, Fermín Rivera ; taureaux de la ganadería de Widulfo González. Il avait pris une première alternative, non valide en Espagne, le 6 novembre précédent à Puebla de los Angeles (Mexique, État de Puebla).

 18 décembre : David Liceaga (Mexicain). Mexico. Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, Silverio Pérez ; taureaux de la ganadería de La Punta. Il avait pris une première alternative le  à Mexico, à laquelle il avait par la suite renoncé ; ll avait ensuite pris une deuxième alternative le  à Barcelone (Espagne), à laquelle il avait renoncé en 1938.

1939 

 16 avril : Eduardo Solórzano (Mexicain). Puebla de los Angeles (Mexique, État de Puebla). Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le 31 décembre suivant à Mexico.

 2 juillet : Manuel Rodríguez « Manolete » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, « Gitanillo de Triana » ; taureaux de la ganadería de Clemente Tassara. Le taureau de la cérémonie s’appelait Comunista (« Communiste »), mais compte tenu des circonstances (la guerre civile s’achevait à peine), il fut rebaptisé Mirador (« Examinateur »).

 19 août : Mariano García Lora (Espagnol). Tolède (Espagne). Parrain, Marcial Lalanda ; témoin, Domingo Ortega ; taureaux de la ganadería de Antonio Pérez.

 10 décembre : Ricardo Torres (Espagnol). Mexico. Parrain, Pepe Ortiz ; témoin, Francisco Gorráez ; taureaux de la ganadería de Lorenzo Garza. Il avait pris une première alternative le  à Barcelone (Espagne), alternative à laquelle il avait par la suite renoncé.

 24 décembre : José Alfonso Ramírez Alonso « Calesero » (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, Lorenzo Garza ; témoin, David Liceaga ; taureaux de la ganadería de San Mateo.

 31 décembre : Eduardo Solórzano (Mexicain). Mexico. Parrain, Lorenzo Garza ; témoin, « El Soldado » ; taureaux de la ganadería de Torrecilla. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le 16 avril précédent à Puebla de los Angeles (Mexique, État de Puebla).

1940 
 17 mars : Juanita Cruz (Espagnole). Fresnillo (Mexique, État de Zacatecas). Parrain, Heriberto García.

 5 mai : Francisco Cester (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, « El Estudiante » ; témoin, Jaime Pericás ; taureaux de la ganadería de José de la Cova.

 15 août : Pepe Luis Vázquez (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Pepe Bienvenida ; témoin, « Gitanillo de Triana » ; taureaux de la ganadería de Francisco Chica.

 1er septembre : Francisco Casado (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Chicuelo » ; témoin, Vicente Barrera ; taureaux de la ganadería du marquise de Villamarta.

 22 septembre : Rafael Ortega Gómez « Gallito » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Marcial Lalanda ; témoins, Domingo Ortega et Pepe Bienvenida ; quatre taureaux de la ganadería de Sánchez Fabrés et quatre de celle du comte de la Corte.

 1er décembre : Carlos Arruza (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, « Armillita Chico » ; témoin, Francisco Gorráez ; taureaux de la ganadería de Piedras Negras.

 29 décembre : Andrés Blando (Mexicain). Mexico. Parrain, Alberto Balderas ; témoin, « Carnicerito de Méjico » ; taureaux de la ganadería de Piedras Negras.

Sources 
 taurofilia.net
 contrabarrera.com.ve
 diariocordoba.com
 laplazareal.net
 alostorosmagazine.com
 paginasdetoros.com
 venezuelataurina.com
 historiadeltorero.com
 mundotoro.com
 portaltaurino.com

Voir aussi

Notes 

Chronologie des alternatives 20.2